Babine jest nazwą kulturowo-geograficzną z Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie i może stanowić odniesienie do:
 Babine (język), dialekt Babine-Witsuwit'en, języka z rodziny języków atapaskańskich, składającego się z dwóch osobnych dialektów: Babine i Witsuwit'en.
 Babine (lud)
 w szerokim pojęciu, mówcy dialektu Babine.
 w wąskim pojęciu, mówcy dialektu Babine należący do plemienia Lake Babine Nation.
 Lake Babine Nation, plemię indiańskie z okolicy jeziora Babine, mówcy dialektu Babine (aktualnie mówców dialektu Babine jest już zaledwie ok. 500, prawie wszyscy to starsi ludzie).
 Fort Babine, osada plemienia Lake Babine Nation, populacja ok. 100.
 Babine (jezioro) (Babine Lake), najdłuższe naturalne jezioro Kolumbii Brytyjskiej o powierzchni całkowitej 495 km², 153 km długości i do 10 km szerokości, położone na wysokości 711 m n.p.m., .
 Babine (rzeka) (Babine River), rzeka wypływająca z jeziora Babine, ok. 100 km długości, dopływ rzeki Skeena.
 Babine River Corridor Provincial Park, park prowincji Kolumbia Brytyjska Babine River Corridor (Korytarz ekologiczny rzeki Babine), teren leśny ekologicznie nieskażony, chroniony obszar natury.
 Babine Lake Maritime Provincial Park, park prowincji Kolumbia Brytyjska Babine Lake Maritime (Park wodny jeziora Babine), składający się z dwóch obszarów jeziora Babine, oddzielonych od siebie o ok. 100 km: przy południowozachodnim brzegu, Pendleton Bay (37 ha) i Smithers Landing (2 ha).

Geografia Kolumbii Brytyjskiej
Kultura w Kanadzie